Muskelarbeit ist ein Begriff 
des Arbeitsstudiums sowie
der Medizin und des Sports.